Район Страконице () — один из 7 районов Южночешского края Чехии. Административным центром является город Страконице. Площадь составляет 1032,10 км², население — 71 900 человек (плотность населения — 69,66 человек на 1 км²). Район состоит из 112 населённых пунктов, в том числе из 6 городов.

Населённые пункты

Города 
Баворов - Бельчице - Блатна - Водняны - Волине - Седлице - Страконице

Местечки 
Честице - Катовице - Радомишль - Штекень

Общины 
Бездедовице - Бильско - Братронице - Бржези -

Памятники культуры 
К наиболее посещаемым памятникам культуры, расположенным на территории района Страконице, относятся следующие:

Примечания 

Районы Южночешского края